«Нежная улыбка» () — американская романтический фильм 1932 года Сидни Франклина, базирующаяся на одноимённой пьесе 1919 года Джейн Коул и Джейн Мерфин. Адаптацией пьесы и написанием сценария занимались Дональд Огден Стюарт и Эрнест Войда. Фильм был выдвинут на премию Американской киноакадемии в номинации лучший фильм. Картина собрала в прокате в общей сложности 2 миллиона долларов при бюджете в 851 тысячу долларов.

Фильм является ремейком более ранней немой версии 1922 года с Нормой Толмадж в главной роли, также снятой Франклином.

Сюжет 
Вдовец Джон 30 лет живёт один после смерти супруги. Его давний друг доктор Оуэн убеждает Джона удочерить Кэтлин, осиротевшую племянницу его покойной супруги. Повзрослев, Кэтлин начинает встречаться с сыном заклятого врага Джона, который виновен в смерти его супруги. Тогда Джон всеми силами пытается прервать отношения своей племянницы.

В ролях 
 Норма Ширер — Кэтлин
 Фредрик Марч — Кеннет Уэйн
 Лесли Говард — Джон Картерет
 О.П. Хегги — доктор Оуэн
 Ральф Форбс — Уилли Эйнли
 Берил Мерсер — миссис Крауч
 Маргарет Седдон — Эллен
 Форрестер Харви — санитар

Примечания 

Фильмы США 1932 года
Чёрно-белые фильмы США
Экранизации пьес США
Фильмы-мелодрамы США
Фильмы MGM
Фильмы-ремейки США
Фильмы — лауреаты премии «Оскар» 1930-х годов